Jungbach ist ein Gewässername:

 Jungbach (Mattervispa), linker Zufluss der Mattervispa bei Esch, Gemeinde St. Niklaus, Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Jungbach, Unterlauf des Steinbach (Swist), linker Zufluss der Swist bei Miel, Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen; Namensabschnittsfolge Steinbach → Orbach → Jungbach